Piner steht für:
 Piner (Kentucky), Ortschaft im Kenton County, Kentucky, Vereinigte Staaten
 Piner Bay, Bucht an der Küste des Adélielands, Antarktika